Игуасу́ (, ) — река в Южной Америке протяжённостью в 1320 км. Бассейн — 62 000 км². Её название происходит из языка гуарани и означает «большая вода». Средний расход воды — 1400 м³/с. Высота истока — 900 м над уровнем моря. Высота устья — 110 м над уровнем моря.

Игуасу образуется в результате стечения рек Ираи и Атуба вблизи города Куритиба в горах Серра-ду-Мар. В верхнем течении сильно петляет, обрываясь постоянно 70 водопадами. В среднем течении река становится судоходна на 500 км в пределах штата Парана. В неё впадает на этом участке около 30 притоков. В нижнем течении до самого впадания в реку Парана представляет собой естественную границу между Аргентиной и Бразилией. Во время половодий река образует водосток, в 7 раз превышающий Ниагарский водопад.

Игуасу стала знаменитой благодаря уникальным водопадам, которые находятся в 30 километрах от места впадения в Парану, делая при этом огромную петлю, разливаясь вширь на 4 км. Бо́льшая часть водопадов расположена на аргентинской стороне, где находится также вход в зрелищную, так называемую «глотку дьявола». Объемный вид реки открывается с бразильской стороны. Общая ширина водопадов составляет 2,7 км, ежесекундно на 75 метров вниз падают 1700 м³ воды, а после долгих осадков — даже 7000 м³.

Водопады Игуасу были открыты в 1542 году и признаны в 1984 всемирным наследием ЮНЕСКО. Благодаря туризму они являются важным источником доходов в округе.

Притоки Параны
Пограничные реки
Реки провинции Мисьонес
Реки Параны